Die Aamulehti Tampere Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juli 2018 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 191 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 180 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 189 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Tampere